Кубок США по футболу — название турниров по футболу:
 Открытый кубок США по футболу имени Ламара Ханта — ежегодный кубковый турнир среди клубных команд, старейшее футбольное соревнование в США.
  — турнир для сборных, проводившийся среди мужских команд с 1992 по 2000 год, среди женских — с 1995 по 2002.